Соседский сельсовет — сельское поселение в Башмаковском районе Пензенской области Российской Федерации.

Административный центр — село Соседка.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Пензенской области от 2 ноября 2004 года № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области».

15 мая 2019 года к Соседскому сельсовету присоединён Соломинский сельсовет.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Башмаковского района
Сельские поселения Пензенской области